Belokamenka (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Belokamenka (Murmansk), Dorf in der Oblast Murmansk
 Belokamenka (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Belokamenka (Tscheljabinsk), Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk
 Belokamenka (Uljanowsk), Siedlung in der Oblast Uljanowsk
 Belokamenka (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd